1776  — может означать:

 Натуральное число между 1775 и 1777.
 1776 год — високосный год григорианского календаря. 
 NGC 1776 — рассеянное скопление в созвездии Золотая Рыба.